Меллитовая кислота — органическое вещество с формулой C6(COOH)6. Шестиосновная кислота ароматического ряда.

Нахождение в природе 
В природе находится в медовом камне, который встречается в бурых углях и представляет собой алюминиевую соль меллитовой кислоты Al2C12O12·12H2O

История открытия 
В чистом виде получена Вёлером в 1826 г. и обозначена формулой C4H2O4, поэтому долго ставилась рядом со щавелевой кислотой, пока в 1870 г. Байер не показал принадлежность её к производным бензола и что формула её должна быть С12Н6О12. До этого была синтезирована Ловицем, пытавшимся найти свидетельства в пользу теории флогистона (идентифицирован полученный им «растворимый уголь» как меллитовая кислота был лишь в XX веке).

Получение 
Меллитовая кислота может быть получена окислением (например, азотной кислотой) древесного и каменного углей, сажи или графита, а также гексаметилбензола. Реакция с графитом подтверждает открытые физическим методом бензольные ядра в его кристаллах.

Также меллитовая кислота может быть получена нагреванием медового камня с карбонатом аммония. Далее аммиачную соль переводят кипячением с баритовой водой в бариевую и Ba2+ осаждают серной кислотой. Затем кислоту очищают перекристаллизацией из воды.

Физические свойства 
Меллитовая кислота представляет собой тонкие шелковисто-блестящие иглы, сильно кислого вкуса, очень легко растворимые в воде и легко в этаноле.

Химические свойства 
Меллитовая кислота очень стабильна: она не изменяется при нагревании до 200 °C, серная и азотная кислоты, также хлор, бром и иодоводород на неё не действуют.

При прокаливании со смесью гидроксидов натрия и кальция меллитовая кислота разлагается по уравнению
 

С PCl5 даёт хлорангидрид C6(COCl)6.

Из солей более известны средние, которые получаются действием иодангидридов спиртов на серебряную соль меллитовой кислоты.

Продолжительным действием амальгамы натрия на меллитовую кислоту или её аммиачную соль в водном растворе происходит присоединение 6Н и получается гидромеллитовая кислота C6H6(COOH)6.

Примечания

Литература 
 

Ароматические карбоновые кислоты